Honka ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Honka (1935–1998), deutscher Serienmörder
 Hartmut Honka (* 1978), deutscher Politiker (CDU)
 Julius Honka (* 1995), finnischer Eishockeyspieler
 Olavi Honka (1894–1988), finnischer Jurist und Politiker

Honka steht auch für:
 FC Honka, finnischer Fußballverein, siehe FC Honka Espoo